2015 LOTTO Warsaw FIM Speedway Grand Prix of Poland – pierwsza impreza z cyklu Grand Prix w sezonie 2015. Zawody odbyły się 18 kwietnia 2015 na Stadionie Narodowym w Warszawie.

Zawody zostały przerwane po 12 biegach z powodu problemów z torem oraz kłopotów z maszyną taśmy startowej. Grand Prix w Warszawie było oficjalnym pożegnaniem Tomasza Golloba z cyklem Grand Prix.

Zawodnicy i pozycje startowe 
Komisja Speedway Grand Prix na zawodnika startującego z dziką kartą nominowała Tomasza Golloba. Zawodnikami rezerwowymi zostali: Bartosz Zmarzlik i Piotr Pawlicki.

Losowanie pozycji startowych odbyło się 17 kwietnia.

Wyniki 

Bieg po biegu:
 Kasprzak, Jepsen Jensen, Pedersen, Batchelor
 Jonsson, Woffinden, Gollob, Janowski
 Hampel, Hancock, Doyle, Jonasson
 Žagar, Iversen, Harris, Holder
 Žagar, Jonasson, Woffinden, Kasprzak
 Zmarzlik, Iversen, Pedersen, Jonsson (d), Doyle (t)
 Jepsen Jensen, Janowski, Hancock, Holder
 Harris, Gollob, Hampel, Batchelor (w)
 Harris, Hancock, Pawlicki, Kasprzak (d)
 Hampel, Woffinden, Pedersen, Holder (w)
 Iversen, Jonasson, Gollob, Jepsen Jensen
 Doyle, Žagar, Janowski, Batchelor (w)

Klasyfikacja po zawodach

Przypisy

Zobacz też 
 Sport żużlowy

Linki zewnętrzne 
 Speedway Grand Prix Strona oficjalna

Polska, I
2015, I
Zawody sportowe w Warszawie
2015 w polskim sporcie
2015 w Warszawie